Юшко́ва — женская форма фамилии Юшков и топоним в России:

 Носительницы фамилии 
 Юшкова, Ангелина Николаевна (род. 1979) — российская художественная гимнастка.
 
 Юшкова, Валентина Иринарховна (1918—1988) — советская радиожурналистка, публицист.
 Юшкова, Виктория Анатольевна (род. 1996) — российская волейболистка.
 Юшкова, Даяна Азатовна (род. 1999) — российская хоккеистка на траве.
 Юшкова, Татьяна Викторовна (род. 1982) — заслуженный мастер спорта (стрельба).
 Юшкова, Ольга Артуровна — советский и российский искусствовед, историк искусства, куратор. Населённые пункты 
 Юшкова — деревня в Тугулымском городском округе Свердловской области.
 Юшкова — деревня в Викуловском районе Тюменской области.

 Примечания